Uzelac:
 Milan Emil Uzelac
 Milivoj Uzelac
 Slobodan Uzelac
 Tomislav Uzelac